Enigma (jogo) (em inglês Riddle) - um jogo de raciocínio
 Família Riddle - família fictícia do universo de Harry Potter

Localidades 
 Riddle (Oregon) - umaa cidade dos Estados Unidos

Desambiguação